El box palet es un tipo de embalaje de grandes dimensiones fabricado en cartón ondulado y posteriormente se ha empezado a fabricar en plástico. Su perímetro coincide con el del palet que lo transporta (1200x800, 1200x1000 y 600x800 fundamentalmente), pudiendo así exponerlo en tienda sobre el mismo. 

El box palet compagina las funciones de embalaje de transporte y expositor de producto lo que reduce considerablemente el coste de su manipulación. Generalmente, se encuentra en los pasillos o cabeceras de góndola de supermercados e hipermercados. 

En su parte frontal se suele practicar un precortado que permite disponer del producto con facilidad. La parte desprendida del cuerpo se puede encajar en la pared posterior que pasa a actuar así de cartel publicitario. Por su gran tamaño, el cierre lateral del box palet se realiza mediante de grapas y se suele imprimir en vivos colores para potenciar al máximo su función promocional. El embalaje puede ser diáfano por dentro en cuyo caso los productos apilan unos sobre otros o disponer de bandejas encajadas en su estructura sobre las que se colocan los productos.

Su uso está relacionado con el transporte de mercancía frutícola de grandes dimensiones, tales como el melón y la sandía así como para el transporte industrial de naranja desde las sociedades cooperativas hasta las fábricas de derivados de la naranja. También se emplea para productos de alta rotación que justifican una presentación masiva en el punto de venta.

Embalaje
Recipientes

pt:contentor-palete